

Sport 
 Équipe Gordini – scuderia francese di Formula 1 dal 1950 al 1956
 Gordini T16 – monoposto utilizzata nelle gare di Formula 1 e Formula 2 dal 1952 al 1956
 Gordini T32 –  monoposto di Formula 1, costruita dalla scuderia francese Gordini, dal 1955 al 1956

Persone 
 Aldo Gordini (1921-1995) – pilota automobilistico francese di origine italiana
 Amedeo Gordini (1899-1979) – operaio italiano naturalizzato francese
 Antonio Gordini (1919-2000) – calciatore italiano
 Mario Gordini (1911-1944) – partigiano italiano
 Michele Gordini (1896-1970) – ciclista su strada italiano
 Ninì Gordini Cervi (1907-1978) – attrice italiana